Circle est un mot anglais signifiant cercle.

Toponyme 

 Cercle, une ville du Montana, aux États-Unis
 Cercle, une ville d'Alaska aux États-Unis

Cinéma 

 , titre anglais de , film turc d' sorti en 2014 ;
 Circle, film américain d'Aaron Hann et Mario Miscione sorti en 2015 ;

  (), film serbe de Srdan Golubović sorti en 2013.

Musique

Groupe 

 , groupe de rock finlandais ;
 , groupe de jazz.

Album 

 Circle, album d'Amorphis sorti le  ;
 , album de  et Doseone sorti le  ;
 , album d'Home Made Kazoku sorti le  ;
 , album de Kaela Kimura sorti le  ;

 , album de Gavin Harrison sorti en  ;
 , album des New Seekers sorti en .

Chanson 

 , chanson de Marques Houston présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Christina Aguilera présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de George Harrison présente sur l'album Gone Troppo sorti le  ;
 , chanson de Joe Satriani présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Circles, chanson de Post Malone présente sur l'album Hollywood's Bleeding sorti en 2019 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Jeu vidéo 
 Circles est un jeu vidéo sorti en 2017.

Autres 

 Circle, figure de stunt.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre